est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide thiosalicylique ou 2-mercaptobenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-mercaptobenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-mercaptobenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-benzènecarbothioïque, numéro CAS 
 acide 3-(2-thiényl)acrylique, numéro CAS , mélange des isomères
 acide cis-3-(2-thiényl)acrylique ou acide Z-3-(2-thiényl)acrylique, numéro CAS 
 acide trans-3-(2-thiényl)acrylique ou acide E-3-(2-thiényl)acrylique, numéro CAS 
 acide 3-(3-thiényl)acrylique, numéro CAS 
 3-oxyde-1,3-benzoxathiole, numéro CAS 
 3-méthyl-2,4-thiophènedicarboxaldehyde, numéro CAS 
 3-méthyl-2,5-thiophènedicarboxaldehyde, numéro CAS 
 1-(2-thiényl)propane-1,2-dione, numéro CAS